Nathaniel Jones (1788–1866) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Nathaniel Jones (1832–1905) – walijski poeta
 Nathaniel R. Jones (1926–2020) – amerykański sędzia
 Nathaniel Henry „Nate” Jones (ur. 1972) – amerykański bokser